Гран-при Австрии 2001 года — шестой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на автодроме А1-Ринг в Австрии. Соревнования состоялись 13 мая 2001 года.

Победу одержал гонщик Mclaren Дэвид Култхард, что позволило ему приблизиться к Михаэлю Шумахеру в борьбе за лидерство в чемпионате. Он же поставил лучший круг: 1:10,843. Второе место занял Михаэль Шумахер, которого на последнем круге на выходе из последнего поворота намеренно пропустил по приказу из боксов его партнёр по команде Рубенс Баррикелло, занявший третье место. Годом позже на этой же трассе точно такая же перестановка этих гонщиков на финише, решившая судьбу уже первого места, вызовет громкий скандал и изменение регламента FIA.

Гонка 

|}

 Ярно Трулли был дисквалифицирован за выезд с пит-лейна на красный свет.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии